Richtermühle ist der Ortsname von

 Richtermühle (Untergriesbach), Ortsteil des Marktes Untergriesbach, Landkreis Passau, Bayern
 Richtermühle (Wegscheid), Ortsteil des Marktes Wegscheid, Landkreis Passau, Bayern